

События 
 Папа Захария одобрил смещение последнего Меровинга Пипином.
 Низложение короля франков Хильдерика с одобрения папы Захария. Хильдерик помещён в монастырь в Ситью (около Сент-Омера).
 Франкская аристократия избирает Пипина Короткого королём франков. Начало династии Каролингов.
 Начало правления Пипина, который предъявляет претензии на корону Франции как потомок Блитхильды, дочери Лотаря (?).
 751—987 — Династия Каролингов во Франции.
 751—768 — Король франков Пипин Короткий.
 Взятие лангобардами Равенны и ликвидация Равеннского экзархата.
 Таласская битва, сражение в Таласской долине (граница Казахстана и Киргизии) между арабами во главе с Абу Муслимом и китайской армией за контроль над Средней Азией; закончилась поражением китайских войск. Однако понесённые потери не позволили арабам продвигаться далее на восток.
 Восстание в Бухарском оазисе против халифата.
 751—782 — Наместник Бухары Буньят.

Родились 
 Карломан (король франков)

См. также